Шульги́н — русская фамилия. Происхождение фамилии от , то есть левша.

Известные носители 
 
 
 
 
 
 Шульгин, Виталий Яковлевич (1822—1877) — российский историк и публицист, редактор газеты «Киевлянин».
 
 Шульгин, Геннадий Григорьевич (1941—2022) — конструктор и разработчик радиоаппаратуры.
 Шульгин, Григорий Константинович (1924—1973) — полный кавалер ордена Славы.
 Шульгин, Денис Сергеевич (род. 1974) — российский скрипач и композитор.
 
 Шульгин, Иван Петрович (1795—1869) — историк, преподавал предмет князьям Константину, Николаю и Михаилу Николаевичам.
 Шульгин, Илья Вячеславович (род. 1972) — российский государственный деятель, глава г. Кирова.
 Шульгин, Лев Владимирович (1890—1968) — советский композитор, музыкальный педагог и критик, издатель.
 Шульгин, Матвей Яковлевич (1859—1933) — боровичский городской голова, член III Государственной думы.
 Шульгин, Микуль Иванович (1940—2007) — советский и российский хантыйский поэт.
 Шульгин, Михаил Александрович (1851 — не ранее 1893) — российский анатом и гистолог.
 Шульгин, Никанор Михайлович — городовой дьяк, правитель Казани (1611—1613).
 
 Шульгин, Павел Матвеевич (род. 1953) — российский культуролог, экономист.
 Шульгин, Пётр Фёдорович (1916—1993) — советский инженер-конструктор, лауреат Ленинской премии
 
 Шульгин, Энн (1931—2022) — американская писательница.
 Шульгин, Яков Николаевич (1851—1911) — украинский историк, педагог и общественно-культурный деятель.



См. также

Примечания